Бакальская коса:

 Бакальская коса — коса в Крыму
 Бакальская коса — региональный ландшафтный парк в Крыму